Klebow steht für: 
 Klebow, ehemals im Kreis Dramburg, Dorf im Powiat Drawski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch Chlebowo (Ostrowice)
 Klebow, ehemals im Kreis Greifenhagen, Dorf im Powiat Gryfiński in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch Chlebowo (Gryfino)

Klebow ist der Familienname folgender Personen: 
 Lilian Klebow (* 1979), deutsch-österreichische Schauspielerin